— исконно японские (не заимствованные) слова, которые существовали ещё в старояпонском. Они также известны как . Ямато котоба, канго и гайрайго — основные источники японской лексики. Кроме них ещё имеется широкий пласт ономатопоэтических слов.

Слово «ямато котоба» само составлено из исконно японских корней, а синоним — «ваго» — напротив, состоит из китайских корней для обозначения Японии («ва») и слов («го»).

Лексическая функция 
Ямато котоба — важная часть японской лексики, они охватывают все области лексики, кроме терминологии, в основном заимствованной из китайского, а также современных заимствований из английского. Ямато котоба составляют частотные в речи «простые» слова.

В японском, однако, могут существовать синонимы, один из которых — ямато котоба, а другой — канго или гайрайго. Примеры:
  —　
  —　

Обычно канго более имеют формальный оттенок, а яматокотоба — просторечный. Канго чаще используются в письменной речи, а яматокотоба в устной. Для канго свойственно большое количество омофонов, а для ямато котоба омофония — редкость, поэтому редко порождает двусмысленности в устной речи. Японские фамилии часто составлены из ямато-котоба 山下 (яма (гора) + сита (низ) = Ямасита).

Фонетика 
Ямато котоба обычно многосложны, структура слога в них близка к CV (согласный-гласный, CVCVCV), использовавшейся в старояпонском. Канго, напротив, обычно одно- или двусложны, чаще содержат «закрытые» слоги, вернее, мору «н», и помимо этого, долгие гласные, а также ёон.

Грамматические функции 
Ямато котоба ведут себя не так, как заимствованные слова. От заимствований-существительных можно вспомогательным глаголом образовывать глаголы:  +  = . Заимствования почти всегда могут присоединять частицы 〜な -на и 〜の -но, однако они не могут стать глаголами на -у или -ру, а также не могут стать предикативными прилагательными на -и.

Японские предикативные прилагательные и грамматические показатели также являются исконно японскими словами.

В японском языке содержится множество составных глаголов [ = мацу (ждать) + авасэру (согласовывать)], они обычно созданы из исконно японских слов, а заимствования существуют в небольшом проценте таких глаголов.

Цифры 

Обычно японцы пользуются заимствованными из Китая цифрами, однако собственно японские применяются для счёта до десяти, например, предметов или лет в возрасте детей. Кроме того, существуют исключения, например, при счёте возраста:
 
 
 
 

Японскими цифрами также называют канун нового года .

Письмо 
Яматокотоба пишутся смешанным письмом из каны и кандзи. Грамматические показатели записываются хираганой (до реформы правописания в 1915 году они писались катаканой, а ещё раньше — кандзи); окончания глаголов записываются окуриганой. Существительные, корни глаголов и прилагательных обычно записываются иероглифами и читаются по куну. Некоторые ямато котоба являются атэдзи (записаны иероглифами не по смыслу, а по звучанию.

Катакана обычно не используется при записи исконно японских слов, однако ей можно выделить текст (аналогично курсивному начертанию в русском).

Примечания 

История японского языка
Заимствования в японском языке